Prins Louis Arthur Charles, född 23 april 2018 på St Mary's Hospital i London, är son till prins William och Catherine. Han är nummer fyra i samväldesrikenas tronföljd. Han är yngre bror till prins George och prinsessan Charlotte.

Anfäder

Källor 

Män
Födda 2018
Levande personer
Brittiska prinsar
Huset Windsor
Huset Glücksburg
Personer i Storbritannien under 2000-talet